Светли́чный (Светли́чная) — фамилия. Известные носители:

Светличный 
 Светличный, Александр Николаевич (род. 1972) — украинский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года.
 Светличный, Антон Александрович (род. 1982) — российский композитор, пианист, член композиторской группы «Сопротивление материала».
 Светличный, Василий Ильич (1896—1977) — советский архитектор и государственный деятель, действительный член Академии строительства и архитектуры СССР, член Союза архитекторов.
 Светличный, Владимир Андреевич (1927—1994) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Светличный, Вячеслав Леонидович (род. 1951) — российский дипломат.
 
  (1901—1976) — украинский художник и график.
 Светличный, Иван Алексеевич (1929—1992) — украинский поэт, литературовед, правозащитник.
  (1922—2001) — украинский писатель.
 Светличный, Михаил Петрович (1915—1981) — начальник УКГБ по Москве и Московской области.
 Светличный, Роман Петрович (род. 1986) — украинский футболист.
 Светличный, Тимофей Иванович (1917—1944) — Герой Советского Союза.

